Ostrov (in diverse lingue slave "isola") può riferirsi a:

Cinema 
 L'isola (Ostrov) – film del 2006 diretto da Pavel Lounguine

Geografia
 Repubblica Ceca
 Ostrov, città del distretto di Karlovy Vary (Karlovy Vary)
 Ostrov, comune del distretto di Benešov (Boemia Centrale)
 Ostrov, comune del distretto di Chrudim (Pardubice)
 Ostrov, comune del distretto di Havlíčkův Brod (Vysočina)
 Ostrov, comune del distretto di Příbram (Boemia Centrale)
 Ostrov, comune del distretto di Ústí nad Orlicí (Pardubice)
 Ostrov nad Oslavou, comune del distretto di Žďár nad Sázavou
 Ostrov u Macochy, comune del distretto di Blansko
 Ostrov u Bezdružic, comune del distretto di Plzeň-sever

 Romania
 Ostrov, comune del distretto di Costanza
 Ostrov, comune del distretto di Tulcea

 Russia
 Ostrov, città capoluogo del distretto omonimo nell'Oblast' di Pskov

 Slovacchia
 Ostrov, comune del distretto di Sobrance (Košice)
 Ostrov, comune del distretto di Piešťany (Trnava)